Centurion har flere betydninger:
 Centurion (Rom) – officer i romerrigets væbnede styrker
 Centurion (gang) – en Centurion er en person, som har gået 100 miles (ca. 162 km) på under 24 timer
 Centurion (cykelmærke) – et cykelmærke i Danmark.
 Centurion (kampvogn) – britisk kampvogn efter 2. verdenskrig.
 The Centurion (film), historisk dramafilm fra 1962
 Centurion (film), historisk thriller fra 2010 instrueret af Neil Marshall